Verbo – inteso come parte del discorso
 Verbo – specificatamente nella lingua italiana
Verbo – titolo cristologico